HMS Nabob () — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Nabob — Ост-Індійський корабель, збудований у 1776 році під назвою «Triton». У 1777 році викуплений флотом та переобладнаний на військове судно постачання. У 1780 році переобладнаний на шпитальне судно. Проданий у 1783 році.
 HMS Nabob (D77) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Edisto (CVE-41)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Nabob».

Кораблі ВМС Великої Британії